Konglomerat kan syfta på:

Konglomerat (bergart) – en sedimentär bergart som består av ett finkornigt matrix
Konglomerat (företag) – en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter
 Mediekonglomerat – ett konglomerat inom mediebranschen med vertikal och horisontell integration
Konglomerat (sagor) – en samling kortare sagor som sammanfogats av en berättare till en längre text
Konglomeratstat – en stat består av flera områden som står i olika relation till en centralmakt och styrs på olika sätt